Buzura ponderata är en fjärilsart som beskrevs av Felder 1874. Buzura ponderata ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ponderata